El Campeonato Mundial Peso Pesado (World Heavyweight Championship en inglés) es el nombre dado a ciertos campeonatos de lucha libre profesional. A pesar de que varias compañías de este deporte han utilizado el término "World Heavyweight Championship", este es utilizado para definir el campeonato más importante disputado entre sus luchadores estelares y de mayor renombre. En los primeros años de la lucha libre profesional, las compañías o promociones territoriales a través de los Estados Unidos y su diversa importancia sugerían que solo algunas podían promocionar un "Campeonato Mundial", en el sentido de que ese campeonato, en teoría, podía ser defendido frente a cualquier retador en cualquier parte del mundo. Sin embargo, tras el explosivo aumento de la popularidad tanto nacional como internacionalmente de varias promociones durante la década de los 80, lograron la plataforma necesaria para promocionar un campeonato de esta naturaleza.

Dentro de los campeonatos actuales de mayor importancia mundial se encuentran el Campeonato de la WWE (de la WWE), el Campeonato Mundial de AEW (de AEW), el Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP (de la NJPW), el Megacampeonato de AAA (de AAA), y el Campeonato Mundial de la Impact (de Impact Wrestling, antes conocido como TNA y Global Force Wrestling).

Historia 
La mayoría de los más reconocidos campeonatos mundiales hoy en día son derivados de la primera versión reconocida, donde Georg Hackenschmidt en 1905 y Frank Gotch en 1908 fueron campeones. Establecido en 1948, el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA, de la National Wrestling Alliance (NWA), es el sucesor directo del linaje de esos reinados, transformándose en el campeonato mundial activo más antiguo de todos. Con muchos territorios regionales apareciendo a través de los Estados Unidos, la NWA fue formada en 1948 como un cuerpo de gobierno en lucha libre profesional, operando como la cabeza de la franquicia de los territorios de lucha y sus talentos. A pesar de que las promociones que formaron parte de la NWA retuvieron su propiedad y el derecho de reconocer a sus propios campeones, debieron reconocer al Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA como su campeonato máximo. La American Wrestling Association (AWA) fue formada en 1960 a partir de territorios de la NWA que comenzaron a separarse de ella durante fines de la década de 1950. Unilateralmente, la AWA estableció el Campeonato Mundial Peso Pesado de la AWA, reconociendo al entonces Campeón Mundial Peso Pesado de la NWA Pat O'Connor como el primer campeón, solo para después decir que este le entregó el título a Verne Gagne de la AWA. El título, junto con la AWA, quedó inactivo en 1990 y fue retirado oficialmente en 1991. Desde entonces, el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA ha servido como el origen de la gran mayoría de los campeonatos mundiales más recientes. Como consecuencia de esto, los títulos que han nacido a partir del original de la NWA, están conectados a los reinados históricos de Georg Hackenschmidt y Frank Gotch.

La WWE fue la casa de dos títulos mundiales; el Campeonato de la WWE y el Campeonato Mundial Peso Pesado. El Campeonato de la WWE fue introducido en 1963 cuando la Capitol Wrestling Corporation, precursora de la WWE y derivada de la NWA, pasó a llamarse World Wide Wrestling Federation (WWWF). El Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWWF fue establecido como un sucesor del título de la NWA cuando Buddy Rogers fue nombrado como campeón tras haber perdido el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA frente a Lou Thesz. La WWWF fue renombrada a World Wrestling Federation (WWF) en 1979 y el título fue conocido como el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWF y posteriormente solo como el Campeonato de la WWF.

Similarmente, el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW, de la World Championship Wrestling (WCW), fue introducido en 1991 y establecido cuando el campeón Mundial Peso Pesado de la NWA Ric Flair fue reconocido como el primer campeón. La WCW se separó de la NWA en 1993 y se transformó en la compañía rival de la WWF, creciendo en popularidad e importancia, entrando en la denominada «Guerra de los lunes por la noche». Mientras tanto, debido a la separación de la WCW de la NWA, la primera optó por reconocer el reinado de Flair como campeón de la NWA al momento de la separación como el Campeonato Internacional Mundial Peso Pesado de la WCW, que fue usado por un subsidiario ficticio de la WCW hasta su retiro en 1994. Al final, la WCW fue comprada por la WWF, y el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW fue unificado con el Campeonato de la WWF en 2001. Chris Jericho fue el último campeón de la WCW, tras derrotar a The Rock.

El campeonato de la WWF se transformó en el Campeonato Indiscutido en la lucha libre profesional, sin otro título mundial prominente que tuviera importancia mundial similar hasta el 2002. La WWF pasó a llamarse WWE y su título a llamarse Campeonato Indiscutido de la WWE, mientras la compañía dividió su talento en dos programas complementarios (llamados "marcas"); Raw y SmackDown!. El Campeonato Indiscutido de la WWE fue enviado a una sola marca, renombrado simplemente como Campeonato de la WWE después de que el Campeonato Mundial Peso Pesado (de la WWE) fue creado, como derivado del Campeonato Indiscutido, siendo designado a la otra marca de la compañía. El Campeonato Mundial Peso Pesado, de esta forma, fue indirectamente creado a partir del Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA.

En 2006, la WWE se transformó en el hogar de otro título mundial derivado del Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA; el Campeonato Mundial Peso Pesado de la ECW. Originalmente este campeonato fue introducido en 1992 por la Eastern Championship Wrestling, la precursora de la Extreme Championship Wrestling (ECW). Sin embargo, fue establecido oficialmente en 1994 cuando la ECW se separa de la NWA y el recién coronado Campeón Mundial Peso Pesado de la NWA, Shane Douglas, abandona el título y se autoproclama Campeón Mundial Peso Pesado de la ECW. Después de que la ECW cerró en 2001, la WWE compró sus derechos de imagen y marca, siendo relanzada en 2006 como uno de los tres programas o marcas de la compañía, junto a RAW y SmackDown!. El título fue restaurado junto con la marca, bajo el nombre de Campeonato Mundial Peso Pesado de la ECW, siendo llamado posteriormente Campeonato Mundial de la ECW y, finalmente, Campeonato de la ECW, nombre por el cual fue conocido hasta el cierre de la marca en 2010.

En 2007 en la Asistencia Asesoría y Administración (AAA), una promoción fundada en 1992, los títulos independientes como el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IWC (IWC), el Campeonato Súper-X Monster de la GPCW (GPCW), el Campeonato Nacional de Peso Completo y el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la UWA de la Asociación Universal de Lucha Libre (UWA), fueron unificaron efectivamente para crear el Megacampeonato de AAA. En respuesta a esto, introdujo el Campeonato Mundial, reconociendo a El Mesias como el primer campeón.

En la Total Nonstop Action Wrestling (TNA), una promoción fundada en 2002, los títulos de la NWA tuvieron un rol dominante gracias a un acuerdo entre TNA y NWA, el cual permitió que el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA fuera defendido en la TNA después de la separación de ambas compañías en 2004. El acuerdo fue terminado abruptamente en 2007 y Christian Cage, entonces campeón, fue despojado del campeonato por la NWA. En respuesta a esto, la TNA introdujo el Campeonato Mundial Peso Pesado de la TNA, reconociendo a Kurt Angle como el primer campeón, junto con reconocer a los reinados del título de la NWA durante el periodo en que fue defendido en la TNA. A raíz de la compra de TNA por parte de Anthem Sports & Entertainment; es que, TNA cambió de nombre a "Impact Wrestling" y el campeonato fue renombrado a Campeonato Mundial Peso Pesado de Impact. 

En el año 2002 fue fundada Ring of Honor (ROH), una promoción que creció desde el circuito independiente hasta pasar a ser una organización mayor. Originalmente introducido como el Campeonato de ROH en julio de 2002, el título se estableció como el Campeonato Mundial de ROH casi un año después en mayo de 2003.

En TLC: Tables, Ladders and Chairs de 2013, se unificaron ambos títulos mundiales de la WWE (El Campeonato de la WWE y el Campeonato Mundial Peso Pesado), siendo formado el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE siendo un derivado de ambos títulos (dejando el nombre original del título), dejando desactivado el Campeonato Mundial Peso Pesado y estableciendo en la WWE un solo título mundial. Sin embargo; el 25 de julio de 2016, se anunció la creación del Campeonato Universal de la WWE que también será de categoría mundial.

En Slammmiversary XV, el campeón Mundial Peso Pesado de Impact Wrestling Lashley se enfrentó al Campeón Global de la GFW Alberto El Patrón donde el ganador, unificaría ambos títulos, siendo Alberto el ganador. A raíz de esto, el Campeonato Global de la GFW fue desactivado y el título fue renombrado como Campeonato Mundial Peso Pesado Unificado de la GFW.

Nomenclatura 
El nombre de la promoción generalmente se incluye precediendo el término "world heavyweight championship", para completar el nombre del título. Ejemplos de aquello son el ECW World Heavyweight Championship, WCW World Heavyweight Championship y WWF World Heavyweight Championship. Sin embargo, algunos son conocidos simplemente como "World Heavyweight Championship" (Campeonato Mundial Peso Pesado), sin usar el nombre de la promoción. En algunos casos, esto ocurre en organizaciones donde existe más de un campeonato mundial, como es el caso de la American Wrestling Association en los años 60, la National Wrestling Alliance y World Championship Wrestling en los años 90, y la WWE en la actualidad.

Debido a que el término "world heavyweight championship" es aplicable a cualquier campeonato mundial en general o a uno específico en particular, es común que se genere confusión sobre qué campeonato está siendo nombrado cuando se utiliza el término. Por ejemplo, al señalar los logros de Ric Flair, es llamado "16 veces campeón mundial peso pesado", refiriéndose a todos sus reinados como campeón mundial en la NWA, la WCW y la WWE. Cabe señalar, que a su vez, ninguno de los 16 reinados de Flair fueron en la versión de la WWE del Campeonato Mundial Peso Pesado. 

Otros campeonatos han sido nombrados como "campeonatos mundiales" a pesar de no ser Campeonatos Mundiales Peso Pesado. Esto a menudo incluye campeonatos con varias clasificaciones, como los de una clase de peso o de estipulación. Ejemplos de este tipo de campeonato son el ROH World Television Championship y el NWA World Light Heavyweight Championship.

Las promociones pueden además reconocer títulos subordinados al Campeonato Mundial Peso Pesado que son generalmente designados como campeonatos regionales, nacionales o internacionales. Ejemplo de estos títulos subordinados incluyen al NWA North American Heavyweight Championship, WWE United States Championship, WWE Intercontinental Championship, AAA Latin American Championship, IWGP Intercontinental Championship y IWGP United States Heavyweight Championship, los cuales son regionales, nacionales e internacionales, respectivamente.

Campeonatos activos 
Estos son algunos de los campeonatos activos que tienen el nivel de Mundial:

Campeonatos inactivos 
 Campeonatos Mundiales inactivos reconocidos de empresas Importantes:

Véase también 
 Campeonato (lucha libre)
 Lucha libre profesional

Referencias

Enlaces externos 
 Historia de campeonatos mundiales

Campeonatos de lucha libre profesional